ТзОВ «Бучачагрохлібпром» — це компанія сільськогосподарської діяльності, що була заснована в 2004 році Петро Івановичом Гадзом

Історія 

2006 — Введено в експлуатацію насіннєвий завод датської фірми «Cimbria», який спеціалізується на очищенні, калібруванні, протруюванні і фасуванні насіння різноманітних сільськогосподарських культур. На сьогодні — це дві потужні зерноочисні лінії: перша — потужністю 150 тонн на добу, друга — 250 тонн на добу.

2009 — Введено в дію першу частину елеватора на 24 тис. тонн зберігання зерна з власною атестованою лабораторією. Створення сучасного тваринницького комплексу в с. Соколів з сучасним доїльним залом фірми GEA WestfaliaSurge і безприв'язним утриманням 1 200 фуражних корів, розпочато інтенсивний розвиток молочнотоварного виробництва. Річний надій на корову перевищив 7 000 л., щодоби виробляють 21-23 тонн молока.

2011 — Здано в експлуатацію ще один молочно-тваринницький комплекс у с. Пилява з безприв'язним утриманням 1 200 фуражних корів.

2015 — Завершено будівництво молочно-тваринницького комплексу у с. Осівці потужністю також на 1 200 фуражних корів.

2016 — Здійснюється будівництво високотехнологічного елеваторного комплексу потужністю 30 тис. тонн, з сучасною системою очищення, сушіння, зберігання зерна та можливістю відвантаження на автомобільний та залізничний транспорт. Комплекс буде введено в експлуатацію в першому кварталі 2017 р.

Види діяльності 

 вирощування зернових культур
 вирощування технічних культур
 вирощування і приготування насіння
 доробка та зберігання зернових і технічних культур
 торгівля товарним зерном і насінням
 виробництво борошна та круп
 розведення великої рогатої худоби молочних порід

Примітки

Посилання 
 

Підприємства, засновані 2004
Підприємства Бучача
Сільськогосподарські підприємства України